El término Cañizares puede referirse:

Apellido 
 a Cañizares, un apellido:

Personas 
a Antonio Cañizares, página de desambiguación de:
 a Antonio Cañizares Llovera, cardenal español;
 a Antonio Cañizares Penalva, trabajador del calzado y de la minería, político y sindicalista socialista español;
 a Gustavo Cañizares, exfutbolista español;
 a José de Cañizares, explorador español que documentó la costa del Pacífico en las Américas;
 a José de Cañizares, dramaturgo español;
 a Juan de Cañizares y Fonseca, fundador del Colegio salmantino de Santa Cruz de Cañizares (Salamanca, España);
 a Juan Manuel Cañizares, guitarrista español de flamenco;
 a Manuela Cañizares, heroína precursora de la independencia del Ecuador;
 a María del Carmen Cañizares, personaje de la serie de televisión "Camera Café";
 a Santiago Cañizares, exfutbolista español;

Divisiones administrativas

en España 
 a Cañizares, localidad de la provincia de Cuenca;
 a Cañizar, aldea de la provincia de Guadalajara;
 a Cañizar de Argaño de los Ajos, localidad de la provincia de Burgos;
 a Cañizar de Amaya, localidad de la provincia de Burgos.